Marco Minucio Rufo puede referirse a las siguientes personas:

 Marco Minucio Rufo.— Cónsul en el año 221 a. C.
 Marco Minucio Rufo (pretor).— Pretor en el año 197 a. C.
 Marco Minucio Rufo (cónsul 110 a. C.).— Cónsul en el año 110 a. C.